Evryware Inc. — разработчик компьютерных игр, компания основана в Олимпии (Вашингтон), США. Она была основана в Калифорнии в 1980 году двумя инженерами, Дэйвом Марри и Джо Гарджило. Брат и сестра Дэйва, Барри Марри и Ди Ди Марри, присоединились через несколько лет. Evryware была активной в 1980-е и 90-е годы.

Игры

Ссылки 
 Сайт EvryWare

Производители компьютерных игр США
Появились в 1980 году в США